Volunteer Island kan syfta på:

Geografi

Falklandsöarna 

 Lively Island, ö,

Kiribati 

 Starbuck Island, ö, Linjeöarna, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar